Palazzo della Banca d'Italia bezeichnet verschiedene Gebäude in italienischen Städten, die jeweils den örtlichen Sitz der Banca d’Italia beherbergen:
 Palazzo Koch – Palast in Rom, Hauptsitz
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Ancona
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Aosta
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Bari
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Benevento
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Bologna
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Cagliari
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Campobasso
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Caserta
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Catanzaro
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Florenz
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Genua
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in L’Aquila
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Livorno
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Mailand
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Neapel
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Palermo
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Parma
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Perugia
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Potenza
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Reggio Calabria
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Salerno
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Siena
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Turin
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Trient
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Triest
 Palazzo della Banca d'Italia – Gebäude in Venedig
 Palazzo Repeta – Sitz der Banca d'Italia in Vicenza
 Sitz der Banca d'Italia – Gebäude in Massa